Le Vienna International Centre (VIC, traduction en français : Centre international de Vienne), ouvert le , est l’un des quatre sièges de l’Organisation des Nations unies (avec New York, Genève et Nairobi). Situé dans le  de Vienne, il bénéficie de l'extraterritorialité et d'un code postal propre (A-1400). L'endroit est familièrement surnommé UNO-City.

Rapide présentation 
Près de  originaires d’une centaine de pays travaillent au sein des organisations présentes au CIV (la plus connue étant l' ou AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique). De nombreuses conférences et réunions internationales s'y tiennent chaque année, ainsi qu'à l'Austria Center Vienna, tout proche et souvent utilisé par l'ONU pour répondre à un besoin de place lors de grandes conférences. Le centre est desservi par l'arrêt « Kaisermühlen - VIC » de la ligne de métro U1.

Histoire du VIC 
Le VIC a été construit entre 1973 et 1979 d'après des plans de l'architecte autrichien Johann Staber, à côté du Danube. L'idée de l'implantation d'un siège international de l'ONU à Vienne a été lancée par le chancelier autrichien Bruno Kreisky, et a été négociée par ce dernier avec l'organisation.
Au titre de la location du CIV, l'ONU paye à l'Autriche un loyer annuel symbolique de 7 cents (anciennement un schilling autrichien). Ce loyer trouve sa raison dans une particularité de la loi immobilière autrichienne, qui stipule que la location à titre gratuit d'une propriété pendant trente ans permet au locataire de revendiquer la propriété dudit bien. En louant ce centre contre un loyer symbolique, l'État autrichien s'assure de garder la propriété du CIV.

Organisations au VIC 

Le VIC abrite de nombreuses organisation, certaines y ont leurs quartiers généraux :

 UNOV (ONUV) - Office des Nations unies à Vienne
 IAEA (AIEA) - Agence internationale de l'énergie atomique
 OTICE - Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires
 UNOOSA (BAS-NU) - Bureau des affaires spatiales des Nations unies
 UNODC - Office des Nations unies contre la drogue et le crime
 UNIDO (ONUDI) - Organisation des Nations unies pour le développement industriel
 INCB (OICS) - Organe international de contrôle des stupéfiants
 UNIS - Service d'Information des Nations unies

D'autres n'y sont que représentées :
 UNHCR - Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
 CNUDCI : Commission des Nations Unies pour le droit commercial international

Visites guidées 
Des visites guidées du Centre International de Vienne sont offertes au public du lundi au vendredi, à 11.00, 14.00 & 15.30.

Voir aussi

Articles connexes 
 Organisation des Nations Unies
 Neutralité autrichienne
 Vienne en Autriche

Sites internet 
        
  Les Nations Unies à Vienne
  Austria Center Vienna - (en) 

Organisation des Nations unies
Monument à Vienne (Autriche)
Lieu des Nations unies